La palabra negral puede referirse a:
 negral, nombre común del chopo (árbol cuyo nombre científico es Pópulus nigra);
 negral, nombre común del rebollo (árbol cuyo nombre científico es Quercus pyrenaica).
 negral, sinónimo de la palabra «hematoma» utilizado en Cedillo y Extremadura (España).